

Geografia 
 Moreau – città (town) della contea di Saratoga, New York

Letteratura 
 L'isola del dottor Moreau (The Island of Dr. Moreau) – romanzo di Herbert George Wells, 1895

Persone

Moreau
 Abdoulaye Seye Moreau – ex cestista, arbitro di pallacanestro e dirigente sportivo senegalese
 Adrien Moreau – pittore e illustratore francese
 Basile Moreau – presbitero francese
 Christophe Moreau – ciclista francese
 David Moreau – regista e sceneggiatore francese
 Édouard Moreau – letterato e imprenditore francese
 Émile Moreau – commediografo e sceneggiatore francese
 Fabian Moreau – giocatore di football americano statunitense 
 Fabrice Moreau – ex calciatore camerunese
 Francis Moreau – ex pistard e ciclista su strada francese
 Foster Moreau – giocatore di football americano statunitense 
 Gabriel Moreau – attore e regista francese
 Georges Moreau de Tours – pittore francese
 Gustave Moreau – pittore francese
 Hippolyte Moreau – scultore francese
 Jacques-Joseph Moreau – psichiatra francese
 Janet Moreau – ex velocista statunitense
 Jean-Baptiste Moreau – compositore francese
 Jean-Michel Moreau – pittore, incisore e disegnatore francese
 Jean Victor Marie Moreau – generale francese
 Jeanne Moreau – attrice, sceneggiatrice, regista e cantante francese
 Jérémy Moreau – calciatore francese
 Louis-Zéphirin Moreau – vescovo canadese
 Madeleine Moreau – tuffatrice francese
 Marcel Moreau – scrittore belga 
 Marguerite Moreau – attrice statunitense
 Marien Moreau – pallavolista francese
 Marsha Moreau – attrice canadese
 Patrick Moreau – ex calciatore francese
 Yolande Moreau – attrice e regista belga

Cognomi composti
 Alexandre Moreau de Jonnès – militare francese
 Alicia Moreau de Justo – medica, politica, pacifista e attivista per i diritti umani argentina 
 Ernest Moreau de Melen – calciatore belga
 Étienne Moreau-Nélaton – pittore e scrittore francese
 Jean Moreau de Séchelles – funzionario e politico francese
 Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry – giurista e politico francese
 Paul Chocarne-Moreau – pittore francese